Фрукто́вый переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «фрукты».

Россия 
 Фруктовый переулок — улица в Иванове.
 Фруктовый переулок — улица в Липецке.
 Фруктовый переулок — улица в Орле.
 Фруктовый переулок — улица в Томске.

Украина 
 Фруктовый переулок — улица в Харькове.